Lehbert ist der Nachname folgender Personen:

 Margitt Lehbert (* 1957), deutsche Übersetzerin und Verlegerin (verheiratet mit Stefan Borg)
 Stefan Lehbert, eigentlicher Name von Stefan Borg (* 1954) nach seiner Heirat, schwedischer Übersetzer und Verleger (verheiratet mit Margitt Lehbert)